

Noms 
 Markus Kägi, homme politique suisse.

Musique 
 Toumei no Kagi

Alimentaire 
 Kägi fret, chocolat suisse.

Géographie 
 Kagi (île)